Лурдес Домінгес Ліно (, нар. 31 березня 1981) — колишня іспанська професійна тенісистка. Найвища позиція в одиночному рейтингу — 40, досягнута 11 вересня 2006.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 5 (2–3)

Парний розряд: 13 (6–7)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 

 

Іспанські тенісистки
Призери Середземноморських ігор з тенісу